Никола́й Алекса́ндрович Бру́ни (1856—1935) — русский , академик Императорской Академии художеств Сын академика архитектуры А. К. Бруни, брат архитектора А. А. Бруни.

Биография 

Николай Бруни родился в 1856 году в семье академика архитектуры А. П. Бруни. Первоначально учился на архитектора, посещая Академию художеств вольноприходящим учеником по архитектуре. Однако затем склонность к живописному ремеслу заставила его изменить семейной традиции, и в 1875 году после окончания гимназии он поступил в Академию художеств учеником по исторической живописи.|

В 1884 году за работу «Притча о богатом и Лазаре» он был удостоен малой золотой медали. В 1885 году за программу «Овчая купель» по окончании Академии получил звание классного художника первой степени.

С 1890 года преподавал в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. С 1892 года — надзиратель классов Академии художеств, в 1894 году назначен инспектором классов Высшего художественного училища при Академии.

Его жена, Ольга Викторовна Вульф (1871—?),  года родила сына Дмитрия.

В 1901 году он выполнил работу для храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге: «Святая великая княгиня Ольга».

Избран (1909) на должность профессора искусств архитектурного отделения Высшего художественного училища при ИАХ на 5 лет.

В 1906 году он был удостоен звания академика. В 1912 году стал заведующим мозаичным отделением Академии.

Похоронен на .

Творчество 
Работая как практический живописец, участвовал в росписи Храма-памятника Александра Невского в Софии.

Известно, что Н. А. Бруни также создавал проекты витражей. По его эскизу в мюнхенской мастерской Ф. К. Цеттлера в 1899 году создан витраж с изображением Воскресения Христова для церкви св. Александра Невского второго кадетского корпуса в Петербурге. В 2008 году он был извлечен из запасников научно-исследовательского музея российской Академии художеств в Петербурге. В 1905 году также по эскизу Н. А. Бруни в мастерской Х. Мюллер-Хиклера в Дармштадте был создан витраж для Великокняжеской Усыпальницы Петропавловского собора в Петербурге. Этот витраж погиб в годы Великой Отечественной войны: он был полностью разрушен взрывной волной. В 2006 году витраж воссоздан в петербургской мастерской А. И. Яковлева.

Оба витража отражают православную традицию создания запрестольных икон с изображением Воскресения Христова и являются лучшими памятниками витражного искусства в России.

Примечания

Литература 
 
 Шилова Е. В. Творчество Н.А.Бруни // Русское искусство Нового времени: Исследования и материалы. Сборник статей. — Вып. 10: Императорская Академия художеств: Дела и люди. — СПб., 2006.

Ссылки 
 

Выпускники школы Карла Мая
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники-мозаичисты
Художники России в общественном достоянии
Преподаватели Высшего художественного училища
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Художники-педагоги
Николай